Stigmata:

 Stigmata — музичний альбом гурту Arch Enemy.
 Stigmata — шрі-ланкійський хеві-метал-гурт.
 Stigmata — російський метал-гурт.